Alla voce Gaio Antistio Vetere corrispondono:
Gaio Antistio Vetere pretore del 70 a.C.;
Gaio Antistio Vetere console del 30 a.C. padre;
Gaio Antistio Vetere console del 6 a.C. figlio;
Gaio Antistio Vetere console del 23 d.C. nipote;
Gaio Antistio Vetere console del 50 d.C.;
Gaio Antistio Vetere console del 96 d.C.;